Gymnotoplax engeli är en snäckart som först beskrevs av Gardiner 1936.  Gymnotoplax engeli ingår i släktet Gymnotoplax och familjen Pleurobranchidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
engeli